Generali Ladies Linz 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является 24-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Линце с 11 по 17 октября 2010 года. Турнир продолжал серию соревнований в Европе в рамках серии турниров осенней серии, проводящейся в конце года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Даниэла Гантухова (№ 29 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 В матче второго круга Ана Иванович была оштрафована на гейм, за взятие т. н. «туалетного перерыва» в сроки, запрещённые регламентом проведения соревнований.
 Ана Иванович впервые за 19 месяцев выходит в финал одиночного турнира.
 Патти Шнидер во второй раз в сезоне выходит в финал одиночного турнира.
 Ана Иванович впервые за два года побеждает на турнире WTA. В последний раз она выигрывала здесь же, в 2008 году.

Парный разряд

Факты 
 Заглавова-Стрыцова и Ворачова выходят в свой второй совместный финал в сезоне.
 Пешке со Среботник выходят в свой 8й совместный финал в сезоне.
 Среботник пятый год подряд выходит в финал парного турнира здесь.
 Заглавова-Стрыцова и Ворачова впервые побеждают вместе на турнире WTA.
 Пешке со Среботник уступают свой шестой финал в году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Generali Ladies Linz
 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Австрия
Теннис
Октябрь 2010 года
2010